Jack Crawford ha battuto in finale Keith Gledhill 2–6 7–5 6–3 6–2.

Teste di serie
 Ellsworth Vines (quarti di finale)
 Jack Crawford (Campione)
 Wilmer Allison (semifinali)
 Harry Hopman (quarti di finale)
 Keith Gledhill (finalista)
 Adrian Quist (quarti di finale)
 John Van Ryn (secondo turno)
 Vivian McGrath (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1933